Sage – system algebry komputerowej
 SAGE – sieć komputerowa wykorzystywana przez system obrony powietrznej USA
 Sage – rozszerzenie do przeglądarki internetowej Firefox
 Sage – brytyjskie przedsiębiorstwo informatyczne (w Polsce Sage Sp. z o.o.)
 SAGE – silnik graficzny wykorzystywany m.in. w nowszych grach z serii Command & Conquer
Gminy w USA:
 Sage (ang. Sage Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Izard
 Sage (ang. Sage Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Gladwin